Йоханн Георг Фридрих (Фред) Грим (; ) — нидерландский футболист (вратарь) и футбольный тренер, победитель Лиги чемпионов УЕФА 1994/95.

Карьера игрока 
В юности выступал за команды ЙОС и «Аякс». Начал карьеру в составе амстердамского клуба, но не смог закрепиться в его составе. В 1987 году перешёл в состав «Камбюра», где и раскрыл свои таланты вратаря, а также выиграл чемпионат Первого дивизиона. В 1994 году вернулся в состав «Аякса», с которым завоевал титул победителя Лиги чемпионов 1994/95. С 1994 по 1999 год был вторым вратарём, уступая место Эдвину ван дер Сару. С 1999 по 2002 год был первым вратарём в команде, после чего завершил карьеру.

Карьера тренера 
Карьеру тренера начал в «Аяксе», где в 2004—2005 гг. был наставником дубля. 10 месяцев работал в Роттердаме в клубе «Спарта», где был помощником тренера Герта Андевила.

С 2007 года работал в тренерском штабе «Аякса»: сначала был тренером вратарей, позднее стал помощником тренера. В 2011—2012 гг. возглавлял юношеский состав клуба.

В октябре 2012 года возглавил клуб «Алмере Сити», это первая работа Грима как главного тренера первой команды.

В конце июня 2015 года Грим был назначен главным тренером молодёжной сборной Нидерландов.

28 мая 2021 года стал главным тренером клуба «Виллем II».

Титулы 
 Победитель Первого дивизиона: 1992
 Чемпион Нидерландов: 1995, 1996, 1998, 2002
 Победитель Кубка Нидерландов: 1998, 1999, 2002
 Победитель Суперкубка Нидерландов: 1994, 1995, 2002
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1994/95
 Победитель Суперкубка УЕФА: 1995
 Победитель Межконтинентального кубка: 1995

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Йонг Аякс»
Тренеры ФК «Алмере Сити»
Тренеры молодёжной сборной Нидерландов по футболу
Тренеры сборной Нидерландов по футболу
Тренеры ФК «Валвейк»
Тренеры ФК «Виллем II»